Меррифилд — фамилия. Известные носители:
 Меррифилд, Роб
 Меррифилд, Роберт Брюс